Doicaru:
 Nicolae Doicaru
 Radu Doicaru

Nume de familie românești